Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 Muzeum Okręgowe w Koninie
 Muzeum Okręgowe w Lesznie
 Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 Muzeum Okręgowe w Sieradzu
 Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 Muzeum Okręgowe w Toruniu